Исмагилово — название населённых пунктов в России:

 Исмагилово — село в Аургазинском районе Башкортостана.
 Исмагилово — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Исмагилово — село в Давлекановском районе Башкортостана.